Congresso Democratico Nazionale – partito politico ghanese
Congresso Democratico Nazionale – partito politico grenadino